Евней Арстанович Букетов (, ) — советский казахстанский учёный в области химии и металлургии, писатель, академик АН Казахской ССР (1975), доктор технических наук (1967), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1969), член Союза писателей СССР (1971).

Биография 
Евней Арстанович Букетов родился 23 марта 1925 года в семье крестьянина-землепашца в ауле Баганаты Мариинской волости Кокчетавского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР РСФСР СССР, ныне село расположено в Городецком сельском округе  Северо-Казахстанской области Казахстана. По воспоминаниям Камзабая Букетова, брата Евнея Букетова, Евней родился в ауле Алыпкаш той же волости. Ныне аул Алыпкаш не существует был расположен на правом берегу реки Ишим, вблизи аула Каратал. Мулла нарёк имя младенцу Ибн-Габиден, но родители называли его Ебней-Габиден, а в документах впоследствии он записан как Евней. Сам Евней Букетов в автобиографиях указывал, что родился в ауле Баганаты. Происходит из подрода Бәйімбет рода атыгай племени аргын.

Летом 1930 года семья, отказавшись вступать в товарищество по совместной обработке земли, переехала в аул Баганаты, а к зиме переехали к родителям жены Арыстана Букетова в аул Акан-Барак Тонкерейского района (ныне район Шал акына). Весной 1931 года переехали в деревню Мало-Кизакскую (Мандрыгина) Крепостинского сельсовета Мокроусовского района Уральской области (ныне деревня не существует, а район — в Курганской области). Здесь Евней пошёл в школу. Его учительницей была Августа Иустиновна Тарасова, мать генерал-майора Г. Ф. Тарасова. В 1933 году к ним приехали родственники из-за голода в Казахстане. В 1933—34 годах несколько раз меняли место жительства. Евней с 3 класса учился в городе Петропавловске, а родители жили в Макушинском зерносовхозе (ныне Курганской области).

В конце 1938 года Букетов с родителями вернулся на родину. Евней Букетов продолжал учёбу в райцентре, селе Марьевка (Мариинское, ныне на дне Сергеевского водохранилища на р. Ишим), но вынужден был после окончания 9 класса в 1941 году, из-за болезни отца, прервать учёбу и поступить на работу. Работал учителем русского языка и литературы в старших классах Ольгинской неполной средней школы. Затем преподавал в школах сёл Соколовка, Двойники, Жалтыр и Городецкое Октябрьского района (ныне район Шал акына). Вёл уроки географии, истории, физики, математики, исполнял обязанности завуча. Весной 1943 года был вызван в военкомат, но был признан негодным к военной службе. В 1944 году был избран секретарем комсомольской ячейки колхоза «Красная планета» (с. Двойники). Учительствовал Евней Арстанович до весны 1945 года и весной экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости в Марьевской средней школе.

В 1945 году поступил и в 1950 году окончил Казахский горно-металлургический институт, был оставлен в аспирантуре. Затем он находился на педагогической и научной работе в этом вузе. Защитил кандидатскую диссертацию в 1954 году по проблемам извлечения молибдена и его химического анализа.

С февраля 1954 года он работал ассистентом, а с сентября 1956 года — доцентом кафедры металлургии лёгких и редких металлов Казахского горно-металлургического института. С августа 1958 года по февраль 1960 года он был заместителем директора КазГМИ по учебной работе.

С 1960 директор Химико-металлургического института Академии наук Казахской ССР в Караганде.

В 1962 году получил звание старшего научного сотрудника по специальности «Металлургия цветных металлов». В 1966 году в объединённом Учёном Совете Московского ордена Трудового Красного Знамени Института стали и сплавов он защитил докторскую диссертацию на тему «Извлечение селена и теллура из медеэлектролитных шлаков». В 1967 году Букетов участвовал во Всемирной выставке в Монреале (Канада). 

Букетов был удостоен Государственной премии СССР в 1969 году за участие в разработке и внедрении технологии комплексной переработки медных концентратов Балхашского горно-металлургического комбината с применением кислорода на стадии конвертирования с подачей гранулированных джезказганских концентратов в шахтной печи с наклонной решёткой в качестве «холодной присадки».

В 1970 году он избран членом-корреспондентом, а 3 апреля 1975 года — действительным членом (академиком) Академии наук Казахской ССР.

1972 год — член научного совета «Гидрометаллургия» Госкомитета по науке и технике при Совете министров СССР.

С 14 марта 1972 года до середины января 1980 года был ректором Карагандинского государственного университета. 18 декабря 1979 года ЦК КП Казахстана принял постановление «О работе ректората и парткома Карагандинского госуниверситета по идейно-политическому воспитанию студентов и по совершенствованию подготовки специалистов в свете требований XXV съезда КПСС» в котором  была подвергнута  критике работа ректората, при этом существенных нарушений выявлено не было. Но Евней Букетов попросил освободить его от обязанностей ректора КарГУ в связи с состоянием здоровья.

В 1978—1982 годах организовал в Караганде I-е и II-е Всесоюзные совещания на тему «Химия и технология халькогенов и халькогенидов».

Много сделано Е. А. Букетовым в области чёрной металлургии. Близкое расположение Темиртау к Караганде сблизило его с металлургами этого города. Большое внимание он уделял ферросплавному производству с точки зрения возможности использования высокозольного угля для рудотермической плавки забалансовых марганцевых руд на комплексные ферросплавы.

После ухода из КарГУ в 1980 году вернулся в Химико-металлургический институт, работал старшим научным сотрудником. В последние годы своей жизни Е. А. Букетов большое внимание уделял получению жидкого топлива (бензина) из высокозольных бурых углей различных месторождений Карагандинского бассейна и создал для этой цели специальную лабораторию. В 1983 году руководство ХМИ предложило Евнею возглавить лабораторию по чёрной металлургии. Он дал согласие.

Евней Арстанович был не только крупным учёным, но и литературным критиком, переводчиком, публицистом, поэтом и писателем. Писал он на русском и казахском языках.

Делегат XIII и XIV съездов Компартии Казахстана. Кандидат в члены Карагандинского обкома КП Казахстана (1968—1970), член Карагандинского обкома КП Казахстана (1971—1981). Неоднократно избирался депутатом Карагандинского областного Совета (1969, 1973—1980). 

Евней Арстанович Букетов скоропостижно скончался 13 декабря 1983 года в Караганде, похоронен . Автор надгробного памятника Ю.В. Гуммель.

Награды 
 Государственная премия СССР в области науки и техники, 1969 год
 Орден Трудового Красного Знамени, 1976 год
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 1970 год
 Две Почётных грамоты Верховного Совета КазССР.

Память 
 Имя Е. А. Букетова присвоено улицам в Петропавловске и Караганде.
 19 июня 1992 г. был открыт музей в г. Караганде по ул. Гоголя, 38. Первым директором музея был брат Евнея Арстановича — Камзабай Арстанович. В мемориальном музее находятся списки талантливых учеников Евнея Арстановича. Среди них 16 докторов и более 60 кандидатов наук.
 Средняя общеобразовательная школа № 52 в Караганде носит имя академика Евнея Арстановича Букетова (с 4 января 2000 года).
 Имя Е. А. Букетова с 16 августа 1991 года носит Карагандинский государственный университет, где он был первым ректором,
 У главного корпуса КарГУ установлен памятник Букетову (2006 г., скульптор Анатолий Петрович Билык).
 В 1985 г. установлена мемориальная доска на Химико-металлургическом институте, где он работал в последние годы жизни.

Литературные труды 
23 февраля 1953 года молодёжная газета «Ленинская смена» опубликовала его статью «О халтурном переводе и невзыскательных издателях». 29 марта 1953 года газета «Казахстанская правда» опубликовала статью, в которой он подверг критике перевод поэзии В. В. Маяковского на казахский язык. 6 апреля 1953 года газета «Правда» напечатала одобрительный отклик на эту статью. Затем были другие критические публикации.

Член Союза писателей СССР с 1971 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевел на казахский язык повесть «Артемка» И. Василенко, «Рассказы и статьи» Э. Золя, роман «Под игом» И. Вазова, пьесы «Макбет», «Юлий Цезарь» У. Шекспира и «Клоп» В. В. Маяковского.

В 2005—2007 годах вышло собрание сочинений в 6 томах.

Научные труды 
Разрабатывал физико-химические основы новых процессов в цветной металлургии. Исследовал химию и технологию селена и теллура, возможности совершенствования способов извлечения молибдена и рения, комплексной переработки марганцевых руд. Е. А. Букетов лично и в соавторстве со своими учениками опубликовал более 240 научных статей и тезисов, 9 монографий, 2 учебных пособия, получил около 100 авторских свидетельств СССР и более 15 патентов США, Канады, Австралии, Швеции и ФРГ.

Семья 
 Отец Арыстан Тумырзаулы (Бокет) (1884 — декабрь 1942), простудившись на охоте умер от двухсторонней пневмонии.
 Мать Умсын (Бальтай) Байжанкызы (1898—1962), родила четырнадцать детей. Евней был девятым. В живых остались Евней, Камзабай (род. 1928), Жартас, Шабдан, Еслямбек.
 Евней был женат дважды на Ундасыновой Зубайре Дюйсеновне, дочери брата Н. Д. Ундасынова. и на Биттеевой (Душимовой) Алме Бекжановне, имеет четырех детей: дочери от брака с Алмой Биттеевой — Букетова Аксулу Евнеевна, доктор технических наук, Букетова Даляпраз Евнеевна, доктор бизнес администрирования; и приемные сыновья в браке с Зубайрой Ундасыновой: Букетов Мажит Евнеевич, Букетов Рашид Евнеевич (1966 — 1993). От дочери Букетовой Аксулу Евнеевны есть два внука: Базарбаев Адиль Нурланович и Базарбаев Ахан Нурланович. От сына Букетова Мажита Евнеевича есть две внучки: Букетова Альмира Мажитовна, Букетова Динара Мажитовна.
 Сестра Букетова, Нурсулу Ибраевна
 Внук Букетов Нуржан Ермекович

Литература

Примечания

Ссылки 
 Евней Арстанович Букетов — учёный и гражданин
 Академик Евней Арстанович Букетов. Жизненный путь

Русские писатели XX века
Казахские писатели
Персоналии:Мокроусовский район
Преподаватели вузов Караганды
Депутаты Карагандинского областного совета
Члены Карагандинского обкома КП Казахстана
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева